Wirnitzer ist der Familienname folgender Personen:

 Elfriede Wirnitzer (1908–2003), deutsche Kunsthändlerin und Galeristin
 Sebastian Wirnitzer (* 1974), deutscher Schauspieler